La Liga 2007-2008 a fost a 77-a ediție a La Liga. A fost câștigată de Real Madrid, pe locul doi clasându-se Villareal CF.

Classification 

  

||rowspan=2 style="background:white;"|

||rowspan=7 style="background:white;"|

Rezultate

Pichichi Trophy

Zamora Trophy

Referințe 

Sezoane La Liga